Гурья́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Гурьянова, Вера Михайловна (род. 1984) — обладательница Кубка России по ушу (1999), чемпионка России по традиционным видам ушу (2002).
 Гурьянова, Евпраксия Фёдоровна (1902—1981) — советский морской гидробиолог.
 Гурьянова, Елизавета Ивановна (1905—1988) — Герой Социалистического Труда, доярка. 
 Гурьянова, Нина Альбертовна (род. 1963) — советский, российский, американский искусствовед.
 Гурьянова, Яна Анатольевна (род. 1987) — российская актриса театра и кино.